

Anno 
 497 o 497 a.C.

Codici 
 497 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ascot-Loudwater, nella contea di Buckinghamshire, in Inghilterra

Matematica 
 497 – numero